Хайянь — китайский топоним:
 Хайянь (Цинхай) (海晏) — уезд Хайбэй-Тибетского автономного округа провинции Цинхай (КНР).
 Хайянь (Чжэцзян) (海盐) — уезд городского округа Цзясин провинции Чжэцзян (КНР).